Ініціюва́ння (initiation) (, ;  f) —

 Процес запуску програми, переведення її в активний стан; подання команди на виконання певної дії (роботи).
 Збудження ланцюгової хімічної або ядерної реакцій внаслідок зовнішньої дії на систему (наприклад, удару, світла).
 Збудження детонації вибухової речовини за допомогою вибуху невеликої кількості запальної речовини.
 Реакція або процес, в яких генеруються вільні радикали (або інші високореактивні інтермедіати), здатні далі брати участь у ланцюговій реакції. Пр., у хлоруванні вуглеводнів за радикальним механізмом реакцією ініціювання є дисоціація Cl2

Див. також 
 Ініціюючі вибухові речовини
 Автоініціювання

Джерела